«When You’re Gone» — песня ирландской рок-группы The Cranberries в жанре дрим-поп, третий сингл из альбома To the Faithful Departed (1996), выпущенный в ноябре 1996 года. В том же году был снят видеоклип, срежиссированный Карен Беллон (). Песня была впервые исполнена в 1994 году во время тура в США в поддержку альбома No Need to Argue. Записана во время сессий в студии Windmill Lane Studios в ноябре — декабре 1995 года.

Оценки критиков 
В целом альбом To the Faithful Departed получил негативные оценки критиков, однако многие отмечали, что «When You’re Gone» — одна из удавшихся песен с альбома. Итальянский музыкальный критик Пьеро Скаруффи отметил песню, заметив однако, что она не добавляет ничего нового в репертуар группы. Критик ресурса Allmusic  также назвал песню одной из лучших на альбоме, отметив щёлканье пальцами в стиле ретро 50-х. А критик Дэвид Браун, в своём обзоре назвавший To the Faithful Departed лучшим альбомом The Cranberries, ни разу не упомянул эту песню.

Список композиций 
Австралийский/европейский макси-сингл
 «When You’re Gone» (отредактированное) — 4:33
 «Free to Decide» (живая запись от 18 августа 1996 года) — 3:13
 «Sunday» (живая запись от 18 августа 1996 года) — 3:22
 «Dreaming My Dreams» (акустическая версия, живая запись от 31 января 1995 года) — 4:22
 «Zombie» (акустическая версия, живая запись от 31 января 1995 года) — 4:30

Северно-американский макси-сингл
 «When You’re Gone» (отредактированное) — 4:30
 «Free to Decide» — 4:24
 «Free to Decide» (живая запись от 18 августа 1996 года) — 3:20
 «Cordell» — 3:39
 «Zombie» (живая запись от 14 февраля 1995 года) — 4:53
 «Zombie» (Camel Hump ремикс) — 7:56
 Screensaver (мультимедия)

Европейский сингл
 «When You’re Gone» (отредактированное) — 4:33
 «I’m Still Remebering» (акустическая версия, живая запись от 31 января 1995 года) — 4:32

Северно-американский сингл
 «When You’re Gone» — 4:55
 «Free to Decide» — 4:24

CD промо
 «When You’re Gone» (отредактированное) — 4:29
 «When You’re Gone» — 4:55

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Песни на английском языке
Синглы The Cranberries
Синглы 1996 года
Синглы Island Records